El Terremoto de Jujuy de 2022 del 10 de mayo de 2022 fue un movimiento sísmico que tuvo lugar en la provincia de Jujuy, Argentina a las 20:06 hora local (23:06 UTC). Registró una magnitud de 6,8 en la escala de Richter. Su intensidad en la escala de Mercalli fue de IV. Fue percibido en las regiones de Tacna y Arequipa, Perú, en São Paulo, Brasil y en las regiones de Atacama, Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota, Chile 
.

Referencias 

Terremotos de 2022